Niemcy:

 Katlenburg – zamek
 Katlenburg-Lindau – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Northeim